Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 2019 года проходил в Ташкенте (Узбекистан) с 26 июня по 1 июля в основной программе, быстрых шашках и блице. Одновременно проводились чемпионат Азии по международным шашкам среди женщин, чемпионат Азии по русским шашкам и по турецким шашкам.

Результаты

Классические

Блиц

Рапид

Ссылки 
 Результаты классической программы
 Результаты блица
 Результаты рапида

Чемпионаты Азии по международным шашкам
2019 год в шашках
Чемпионаты Азии в 2019 году
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Спорт в Узбекистане в 2019 году
Апрель 2019 года
Международные соревнования по шашкам в Узбекистане
Чемпионаты Азии в Узбекистане